Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1995 fand im Gegensatz zur Bob-Weltmeisterschaft in Lillehammer in Norwegen statt.

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

1995
Sportveranstaltung 1995
Sportveranstaltung in Lillehammer
Skeleton (Norwegen)

en:FIBT World Championships 1995
pl:Mistrzostwa Świata FIBT 1995